Simnacher ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Simnacher (1688–1757), deutscher Orgelbauer
 Georg Simnacher (1932–2014), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Sinnacher